Digaloil glukoza se može odnositi na:
 1,6-Digaloil glukoza, galotanin prisutan u hrastu
 2,6-digaloil glukoza i 3,6-digaloil glukoza, galotanini prisutni u biljci Tamarix aphylla

Reference